Morávia é uma região histórica atualmente na República Tcheca
Moravia (Iowa)
Grande Morávia
Morávia-Silésia (região)
Protectorado da Boémia e Morávia

Pessoas
Alberto Moravia - nome artístico do escritor italiano Alberto Pincherle (1907 - 1990).

Outros
1901 Moravia

Desambiguação